Запоте де Абахо има више значења:

 Запоте де Абахо (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Запоте де Абахо (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику